Die Erste Division 2004/05 war die 102. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. August 2004 und endete am 23. Mai 2004.

Meister wurde der FC Brügge vor Titelverteidiger RSC Anderlecht, der damit seine 13. und bis dato letzte Meisterschaft erringen konnte.

Erstmals in der Geschichte der belgischen Liga musste eine Endplatzierung in zwei Entscheidungsspielen ausgefochten werden. Nach den 34 regulären Spieltagen lagen Standard Lüttich und der KRC Genk punktgleich und mit derselben Anzahl an Siegen auf Platz 3, welcher zur Teilnahme an der UEFA Pokal-Qualifikation in der darauf folgenden Saison berechtigte. Genk setzte sich nach einem 1:3 im Hinspiel (auswärts) und einem 3:0 im Rückspiel (heim) durch und qualifizierte sich für den Europapokal.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Brügge 
(In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Alin Stoica (6/1) und Bengt Sæternes (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Offizielles Archiv der Jupiler League
 Spieltage und -daten auf rsssf.com
 Tabellen auf belgianfootball.be

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2004/05